Die Stingene, Stangene, war ein Längenmaß in der Walachei und der Moldau. Es war seit 1683 im Gebrauch. Das Maß war dem Klafter gleichgestellt. 
 1 Stingene = 8 Fuß = 78 englische Zoll = 1,981 Meter
 1 Stingene = 16 Puhm/Palma 
Die Stingene hatte auch kleinere Maße, wie Fäuste oder Detjete (Kleines Zoll) oder Finger
 1 Stingene = 8 Fuß = 77 ⅓ englische Zoll = 1,964 Meter (nach Petersburger Maßkommission) = 878 ¼ Pariser Linien
Die Maße wurden geändert in:
 1 Stingene/Klafter = 4 Degiti = 8 ¼ Fuß = 80 7/16 engl. Zoll = 2,043 Meter = 905 ⅔ Pariser Linien. Der Fuß hatte somit 0,2476 Meter = 9 ¾ englische Zoll
Man nutzte später die dezimale Form mit den bekannten Maßbezeichnungen
 1 Stingene = 10 Fäuste oder Fuß zu 10 Finger zu 10 Linien

Literatur 
 Christian Noback, Friedrich Eduard Noback: Vollständiges Taschenbuch der Münz-, Maß- und Gewichtsverhältnisse .... Band 1, F. A. Brockhaus, Leipzig 1851, S. 1139 und 1871.

Altes Maß oder Gewicht (Rumänien)
Klafter (Längeneinheit)